Macrinius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Macrinius Decianus († nach 260), römischer Statthalter
 Marcus Macrinius Avitus Catonius Vindex, römischer Offizier (Kaiserzeit)